Александр Никанорович Тетиор (; род. 1936) — советский, украинский и российский инженер и конструктор; доктор технических наук, действительный член Крымской академии наук (1994) и Украинской экологической академии наук (1993).

Автор свыше 350 трудов, в том числе учебников и монографий, а также ряда патентов.

Биография 
Родился 16 января 1936 года в Челябинске в семье служащих: отец — Никанор Афанасьевич, был заместителем главного инженера Челябинского тракторного завода, мать — Софья Владимировна, преподаватель русского языка и литературы.

Образование 
Окончил челябинскую среднюю школу № 48 в 1953 году. В 1958 году окончил строительный факультет Уральского политехнического института (ныне Уральский государственный технический университет) по специальности «Городское строительство».

Кандидатскую диссертацию на тему «Исследования фундаментов-оболочек» защитил в 1968 году в Научно-исследовательском институте оснований и подземных сооружений в Москве. Там же в 1984 году защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование облегченных железобетонных конструкций, взаимодействующих с грунтом».

Деятельность 
По окончании института, в 1958—1962 годах работал бригадиром комплексной бригады, мастером, старшим инженером производственно-технического отдела СУ-3 треста «Южгорстрой» (город Свердловск, ныне Екатеринбург).

В 1962—1966 годах — старший инженер, руководитель группы, исполняющий обязанности главного конструктора строительного отдела проектного института «Уралгипрохим» (Свердловск). В 1966—1973 годах — главный конструктор, руководитель сектора фундаментов научной части предприятия УралпромстройНИИпроект (ныне УралНИИпроект); старший научный сотрудник, доцент кафедры оснований и фундаментов Уральского политехнического института.

В 1973—1995 годах — заведующий кафедрой строительных конструкций, оснований и фундаментов, проректор по научно-исследовательской работе
Симферопольского филиала Днепропетровского инженерно-строительного института (ныне Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры). Также преподавал в Таврическом национальном университете.

В 1995—1996 годах работал заместителем главного инженера фирмы «Зеленоградстрой» ЗАО «Моспромстрой» по новым технологиям, по совместительству -
профессор кафедры инженерных конструкций Московского государственного университета природообустройства. С 1996 года — профессор кафедры инженерных конструкций Государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева.

А. Н. Тетиор наряду с научно-педагогической, занимался общественной деятельностью: был председателем Крымского комитета экологической экспертизы (1990—1995), руководителем секции Научно-технического общества строителей Российской Федерации (1995—2000), членом научно-экспертного совета Российского института общественной экологической экспертизы (1995—2005), а также ряда иностранных организаций.

Заслуги 
 Награждён орденами Петра Великого и «Трудом и знанием», а также медалями, в числе которых золотые и серебряные медали ВДНХ СССР, медаль
имени А. Нобеля.
 Удостоен званий «Заслуженный изобретатель Украинской ССР» (1986) и «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2008).
 Лауреат Государственной премии Республики Крым (1997) и Национальной экологической премии Российского экологического движения (2014).

Примечания

Ссылки 
 Профессора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского

Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Преподаватели Московского государственного университета природообустройства
Преподаватели РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Профессора Тимирязевской академии